Wahlkreis 73 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 73
 Landtagswahlkreis 73